Leptosomella är ett släkte av rundmaskar. Leptosomella ingår i familjen Leptosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Leptosomella